En médecine, et en zoologie, la  se réfère à la formation, au type, à la structure, à l'arrangement du placenta. Ce terme peut aussi être utilisé pour la vésicule vitelline de l'œuf.
 En botanique, la placentation désigne la disposition des ovules dans l'ovaire.

Articles connexes 
 Omphalo-placenta (requins, euthériens et marsupiaux)

Homonymie en biologie